De Première Division is de hoogste voetbaldivisie in Burkina Faso. De competitie werd in 1961 opgericht in het toenmalige Opper-Volta. Na seizoen 2007 zou het een en ander veranderen in de competitie. Vooropgesteld werd dat het aantal clubs uit de hoofdstad Ouagadougou niet meer dan vijf zou mogen bedragen, waar dat er acht waren. Uit Bobo-Dioulasso mochten er maximaal drie clubs deelnemen, wat al het geval was.

Landskampioenen (1961-2021)

Kampioenen

Eeuwige ranglijst
 31 = Aantal seizoenen dat clubs in eerste klasse speelden sinds de 1988, eindstanden voor deze datum zijn niet meer allemaal bekend. De clubs die in 2018/19 in 1ste klasse spelen staan vetgedrukt.

Externe links
 RSSSF-competitiegeschiedenis